Иас () — персонаж древнегреческой мифологии. Восьмой царь Аргоса. Сын Аргоса и Евадны. По другой версии, сын Триопа, отец Ио. Либо сын Аргоса Панопта и Исмены, отец Ио.

По его имени город Аргос именуется «Иасийским».

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Арголиды
Цари Аргоса